Anços — povoação da freguesia de Montelavar, Sintra
 Vila Nova de Anços — freguesia portuguesa do concelho de Soure
 Rio Anços — rio português, afluente do rio Arunca

Desambiguações de topônimos